Khoshkeh Lāt kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khoshkeh Lāt (ort), Gilan, 
 Khoshkeh Lāt (vattendrag), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar